Клайн (, иногда Cline, ) — английская, еврейская или немецкая фамилия.

Известные носители:
 Клайн, Агнеш (Келети, род. 1921) — венгерская гимнастка, позже израильский тренер по гимнастике.
 Клайн, Вильям (род. 2000) - фарерский футболист.
 Клайн, Дональд (род. 1937) - американский врач-репродуктолог.
 Клайн, Кевин (род. 1947) — американский киноактёр.
 Клайн, Морис (1908—1992) — американский математик.
 Клайн, Натаниэл (род. 1991) — английский футболист, защитник клуба «Кристал Пэлас».
 Клайн, Нельс (род. 1956) — американский гитарист и композитор.
 Клайн, Пэтси (1932—1963) — американская певица.
 
 Клайн, Ричард (род. 1941) — американский палеоантрополог, специалист по палеоантропологии Африки и Европы.
 Клайн, Франц (1910—1962) — американский художник-абстракционист.
  (род. 1960) — американский историк.
 Клайн, Эрнест (род. 1972) — американский писатель, сценарист и декламатор.

Составные фамилии 
 Клайн-Рогге, Рудольф (1885—1955) — немецкий актёр.
 Джурич-Клайн, Стана (1905—1986) — сербский музыковед, пианистка и педагог.

См. также 
 
 Кляйн
 Клейн